Lavater ist der Familienname folgender Personen:

 Diethelm Heinrich Lavater (1780–1827), Schweizer Porträtist 
 Hans Lavater (1885–1969), Schweizer Musiker und Komponist
 Hans Conrad Lavater (1711–1795), Schweizer Kaufmann und Politiker
 Hans Rudolf Lavater (1496/97–1557), Schweizer Glasmaler und Politiker
 Hans Rudolf Lavater-Briner (1946–2020), Schweizer Theologe, Pädagoge, Ethiker und Autor
 Johann Caspar Lavater (1741–1801), Schweizer Pfarrer, Philosoph und Schriftsteller
 Johann Karl Lavater (1769–1837), deutscher Kaufmann und Abgeordneter
 Johann Heinrich Lavater (1611–1691), Schweizer Arzt und Naturgeschichtler
 Johannes Lavater (1624–1695), Schweizer evangelischer Geistlicher und Hochschullehrer
 Louis Lavater, Pseudonym von Ludwig Adolf Spach (1800–1879), elsässischer Historiker und Romanschriftsteller
 Ludwig Lavater (1527–1586), Schweizer Archidiakon
 Mary Lavater-Sloman (1891–1980), deutsche Schriftstellerin
 Warja Lavater (1913–2007), Schweizer Grafikerin und Künstlerin

Lavater bezeichnet außerdem:
 (19263) Lavater, ein Asteroid des Hauptgürtels